Csukás Zoltán (1860–1942) bádogosmester 
Csukás Zoltán (1900–1957) mezőgazdász
Csukás Zoltán (1936) állatorvos